Хлопчик-мізинчик — персонаж англійського фольклору.
 «Хлопчик-мізинчик» — казка французького письменника Шарля Перро.
 «Хлопчик-мізинчик» — казка братів Грімм.
 «Хлопчик-мізинчик» — британський фільм 1958 року.
 «Хлопчик-мізинчик» — радянський латиський художній фільм 1985 року.